Markus Wintergerst (* 6. Juni 1987) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere

Hallen-Volleyball 
Markus Wintergerst spielte in der 2. Volleyball-Bundesliga ab Saison 2010/11 beim TuS Durmersheim und mit der Übernahme des Spielrechts in der Saison 2017/18 beim SSC Karlsruhe. Seit der Spielzeit 2018/19 verstärkt er die TSG Blankenloch in der 3. Liga Süd. Seit der Saison 2019/20 fungiert er außerdem beim SSC Karlsruhe als Co-Trainer.

Beachvolleyball 
Mit Lukas Wenz nahm Wintergerst 2016 an den Deutschen Hochschulmeisterschaften teil.

Weblinks 
 
 
 Homepage des SSC Karlsruhe Volleyball
 Impressum Großer Abenteuerturm Ettlingen (GATE) e.V.
 Gymnasium am Romäusring Villingen-Schwenningen Profilfahrt Sport

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1987
Mann